Sezon 1955/1956 był 32. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytułu nie obroniła drużyna Djurgårdens IF. Nowym mistrzem Szwecji został zespół IFK Norrköping. Tytuł króla strzelców zdobył Sylve Bengtsson, który w barwach Halmstads BK strzelił 22 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1955 w piłce nożnej
1956 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1955 w Szwecji
1956 w Szwecji